Melka ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Melka (* 1978), deutscher Fußballtorhüter
 Petra Melka (* 1951), deutsche Fußballtorhüterin